Bundestagswahlkreis 214 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Freising (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Erding – Ebersberg (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Altötting (2005)
 Bundestagswahlkreis Südpfalz (2002)
 Bundestagswahlkreis Landshut (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Amberg (1949 bis 1961)